Bhagwan Sri Rajneesh
 Osho-meditatie